«Closer» () — песня американской индастриал-рок-группы Nine Inch Nails, пятый трек и второй сингл с их третьего студийного альбома The Downward Spiral; девятый официальный релиз группы по нумерации Halo, изданный в мае 1994 года под названием «Closer to God» ().

Промосингл, распространённый по радиостанциям, включал в себя различные в плане длительности и цензурирования материала варианты песни; цензурированные версии песни и сопутствующего ей видеоклипа, поставленного Марком Романеком, получили успешную ротацию на радио и MTV. Несмотря на ошибочное, по большей части, восприятие как гимна похоти, «Closer» стала наиболее успешным синглом NIN на то время, закрепив за Резнором славу иконы «индустриальной» музыки и оставаясь одной из наиболее известных его песен.

Обзор

Композиция 
В оригинальной версии, имеющей темп в 90 ударов в минуту, песня начинается характерным электронным битом — сильно изменённым семплом, сыгранном на большом барабане в песне Игги Попа «Nightclubbing» с альбома The Idiot; через некоторое время к биту присоединяется вокал вместе с паттернами синтезатора и тарелки. Звучание нарастает за счёт добавления новых слоёв, хотя и ослабевает в момент перехода в бридж; достигнув полной мощи, все партии обрываются, за исключением фортепиано; дважды повторяя «лейтмотив альбома» (третий раз за весь альбом, после появления в песнях «Piggy» и «Heresy»), партия последнего заканчивает песню.

В лирическом плане «Closer» должна была быть песней-размышлением о ненависти к себе и сексуальной одержимости, но, к ужасу Резнора, песня была неправильно интерпретирована публикой — её расценивали как гимн похоти в связи с припевом, содержащим известную строчку «I want to fuck you like an animal» ().

Видеоклип 

Видео снял режиссёр Марк Романек, оно впервые было показано 12 мая 1994 и принесло группе колоссальный успех. Клип стал популярен из-за нескольких скандальных образов, вдохновлённых работами Джоеля-Питера Уиткина: нагая женщина в маске с распятием, привязанная к кресту обезьяна, изображения вульв, Трент Резнор с кляпом во рту, в фетиш-маске и кандалах. Видео стилизовано под старый фильм. В конце видео показывают Резнора, играющего на меллотроне. Этот меллотрон — собственность Резнора, раньше принадлежал Джону Леннону и был использован в песне The Beatles «Strawberry Fields Forever».

Это один из двух клипов, снятых Романеком, которые были добавлены в коллекцию Музея современного искусства в Нью-Йорке. Второй — «Bedtime Story» Мадонны.

В 2006 году канал VH1 Classic включил клип в двадцатку величайших видео всех времён.

Использование в поп-культуре 
Песня «Closer» звучит по меньшей мере в трёх фильмах: ремикс этой песни «Closer (Precursor)» играет в начальных титрах триллера Дэвида Финчера «Семь» (1995), а оригинальная версия использована в спортивной драме Тони Скотта «Фанат» (1996) и в сцене погони на машинах в фильме ужасов «Попутчик» (2007).

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Литература 
 
 .

Ссылки 
 
 
 Сингл Closer to God на NINWiki
 Песня «Closer» на NINWiki

Песни по алфавиту
Синглы 1994 года
Видео Nine Inch Nails
Песни Nine Inch Nails
Песни 1994 года
Видеоклипы, снятые Марком Романеком
Песни, написанные Трентом Резнором
Песни, спродюсированные Трентом Резнором
Песни, спродюсированные Фладом
Синглы Interscope Records
Синглы Nothing Records
Синглы TVT Records